American Wire Gauge, unitat emprada per mesurar el diàmetre dels cables elèctrics
 AWG també és el codi ISO 4217 del florí d'Aruba, moneda oficial d'Aruba